Шпилевський Михайло Михайлович (1837—1881) — спеціаліст з адміністративного права, історик права.
 Шпилевський Павло Михайлович (1823—1861) — письменник-етнограф, публіцист, літературний і театральний критик.

 Анна Шпилевська — українська письменниця